Григорий Калиниченко:
 Калиниченко, Григорий Мартынович (1903—1943) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Калиниченко, Григорий Николаевич (1908—1984) — Герой Советского Союза.